Цей список є списком видів ссавців, зареєстрованих на території Грузії (південно-східна Європа, західна Азія). 

Із 104 зазначених в таблиці видів, 2 знаходяться під критичною загрозою (з них регіонально зник Тюлень-монах звичайний), 3 перебуває під загрозою зникнення, 5 є уразливими, 12 перебувають в стані близькому до загрозливого.

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовують наступні теги:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Грузія
Списки:Грузія